Минувшие дни

 Минувшие дни — книга узбекского писателя Абдуллы Кадыри, которая считается первым узбекским романом.
 Минувшие дни — художественный фильм, снятый на студии «Узбекфильм» в 1969 году.